Příjmení Higgins [higinz] nosí více osobností:

 Alex Higgins (1949–2010) – profesionální hráč snookeru
 Billy Higgins (1936–2001) – americký jazzový bubeník
 Colin Higgins (1941–1988) – americký herec, producent a zejména režisér a scenárista
 Dick Higgins (1938–1998) – anglický hudební skladatel a básník
 Eddie Higgins (1932–2009) – americký jazzový klavírista
 Eliot Higgins (* 1979) – britský novinář 
 John Higgins (* 1975) – profesionální hráč snookeru
 Michael D. Higgins (* 1941) – irský básník a politik
 William Higgins (1945–2019) – americký režisér, producent a scenárista pornografických filmů

fiktivní postavy
 profesor Henry Higgins – druhá hlavní postava divadelní hry Pygmalion a muzikálu My Fair Lady

Podobné názvy 
 O'Higgins
 Bernardo O'Higgins (1778–1842) – chilský vůdce boje za nezávislost 

Anglická příjmení
Irská příjmení